Stor-Kältjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Kältjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stor-Kältjärnen, Västerbotten, sjö i Umeå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn